Богдан Макошинский (, годы рождения и смерти — неизвестны) — кошевой атаман, популярный среди запорожских казаков, трижды избирался гетманом Войска Запорожского (1584, 1586, 1594).

Вёл войны против османов и крымских татар, возглавлял морской поход в мае-июне 1594 года под Очаков против Турции.

После возвращения из похода в июле того же года на Базавлукской Сечи вёл переговоры с австрийским дипломатом, послом Эрихом Лясотой о приёме запорожцев на службу к императору Священной Римской империи Рудольфу II и ведении военных действий против Османской империи на стороне Австрии.

Примечания

Литература 
 Д. И. Яворницкий, История запорожских козаков (в трёх томах) — К., Наукова думка, 1990. т. 2, стр. 498 (рус.).

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в XVI веке
Гетманы Войска Запорожского
Запорожская Сечь